Schablykino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schablykino (Orjol), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Orjol

 Schablykino (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Schablykino (Moskau, Istra), Dorf in der Oblast Moskau, Rajon Istra
 Schablykino (Moskau, Puschkino), Dorf in der Oblast Moskau, Rajon Puschkino
 Schablykino (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Schablykino (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Schablykino (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir